Olaga hot enligt finsk lag
 Olaga hot enligt svensk lag